Aquests són els municipis de Catalunya ordenats alfabèticament. La xifra de població és la que consta al padró municipal d'Espanya del darrer any. Els escuts que no estan coronats no són oficials, perquè no consten inscrits al Registre del sector públic local de Catalunya, com exigeix la normativa vigent.

Referències

Vegeu també 
 Llista de municipis monosíl·labs a Catalunya
 Llista d'enclavaments a Catalunya

 
Catalunya
Demografia de Catalunya